Louroux ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Le Louroux, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
Le Louroux-Béconnais, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
Louroux-Bourbonnais, Gemeinde im Département Allier
Louroux-de-Beaune, Gemeinde im Département Allier
Louroux-de-Bouble, Gemeinde im Département Allier
Louroux-Hodement, Gemeinde im Département Allier
Kanton Le Louroux-Béconnais im Département Maine-et-Loire